Wilchuwatka (ukrainisch ; russische Entsprechung Olchowatka/) ist der Name mehrerer Orte in der Ukraine:

 Dorf in der Oblast Charkiw, Rajon Isjum, siehe Wilchuwatka (Isjum)
 Dorf in der Oblast Charkiw, Rajon Nowa Wodolaha, siehe Wilchuwatka (Nowa Wodolaha)
 Dorf in der Oblast Charkiw, Rajon Kupjansk, siehe Wilchuwatka (Kupjansk)
 Dorf in der Oblast Poltawa, Rajon Kobeljaky, siehe Wilchuwatka (Kobeljaky)

 Name eines Flusses in der Ukraine, siehe Wilchuwatka (Fluss)

Siehe auch:
 Olchowatka (Begriffsklärungsseite), russische Entsprechung